Miejscowości w Polsce 
 Rabe – wieś w woj. podkarpackim, w pow. bieszczadzkim, w gminie Czarna 
 Rabe – wieś w woj. podkarpackim, w pow. leskim, w gminie Baligród

 Miejscowości na świecie
 Rabe – wieś w Serbii, w Wojwodinie, w okręgu północnobanackim, w gminie Novi Kneževac

 Osoby
 Bahne Rabe (1963–2001) – niemiecki wioślarz
 David Rabe (ur. 1940) – amerykański scenarzysta i pisarz
 John Rabe (1882–1950) – niemiecki przedsiębiorca, obrońca ludności chińskiej w czasie masakry nankińskiej
 Jutta Rabe (ur. 1955) – niemiecka dziennikarka
 Lily Rabe (ur. 1982) – amerykańska aktorka
 Margarete Rabe (ur. 1923) – niemiecka zbrodniarka wojenna

 Inne
 Rabe – baza namiotowa położona na terenie wsi Rabe (powiat leski)
 John Rabe – chińsko-niemiecko-francuski film z 2009 roku
 Instytut Rabe – radziecki instytut rakietowy
 SMS Rabe – austro-węgierski torpedowiec z końca XIX wieku i okresu I wojny światowej
 (1624) Rabe – planetoida